Врди може бити:

 Врди (Мостар), насељено мјесто града Мостара, Федерација БиХ, БиХ
 Врди (Кутна Хора), насељено мјесто у округу Кутна Хора, Средњочешки крај, Чешка Република